Canove – frazione di Govone in provincia di Cuneo
 Canove – frazione di Roana in provincia di Vicenza
 Canove – frazione di Legnago in provincia di Verona
 Canove – località (non frazione) di Fiscaglia in provincia di Ferrara